Скотт () — ім'я шотладського походження. Скотт у перекладі означає — «світло».

 Скотт Джоплін — афроамериканський композитор і піаніст.
 Скотт Бакула — американський телевізійний актор.
 Скотт Мекловіц — американський актор.
 Скотт Менвілл — американський голосовий актор.
 Скотт Рудін — американський кіно- і театральний продюсер.
 Скотт Вулф — американський теле-актор.
 Скотт Лоуелл — американський актор, що прославився виконанням ролі гея Теодора Шмідта в серіалі «Близькі друзі».
 Скотт Сміт — американський письменник і сценарист, автор романів жахів, трилерів.
 Френсіс Скотт Фіцджеральд — американський письменник.
 Скотт Бреннан — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Скотт Гомес — американський хокеїст, центральний нападник.
 Скотт Еванс — ірландський бадмінтоніст.
 Скотт Лаго — американський сноубордист, спеціаліст із хаф-пайпу, призер Олімпійських ігор.
 Скотт Мелланбі — канадський хокеїст, правий нападник.
 Скотт Моїр — канадський фігурист, що виступає у танцях на льоду в парі з Тессою Верчу.
 Скотт Тузинські — американський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Скотт Спід — американський автогонщик, пілот Формули-1.
 Скотт Фішер — американський альпініст та гід, перший американець, що підкорив вершину Лхоцзе — четверту за висотою гору в світі.
 Скотт Френдсен — канадський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Скотт Чіпперфілд — австралійський футболіст, гравець швейцарського «Базеля» та Збірної Австралії.
 Дуглас Скотт Фальконер — британський генетик і натураліст, найбільш відомий за свої роботи з кількісної генетики.
 Йоан Скотт Еріугена — філософ часів формування схоластики.
 Скотт Шеппард — астроном факультету земного магнетизму інституту Карнегі.
 Чарлз Скотт Шеррінгтон — (1852—1952) британський вчений в галузі фізіології і нейробіології, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини в 1932 р.
 Скотт Міллер — американський підприємець, найбільш відомий як засновник компанії Apogee Software, Ltd. (3D Realms).